|}

Die Bahnstrecke Pyskowice–Lubliniec (Peiskretscham–Lublinitz) ist eine durchgehend zweigleisige und elektrifizierte Bahnstrecke in der polnischen Woiwodschaft Schlesien, auf welcher der Personenverkehr mit Ausnahme einiger Fernzüge von PKP Intercity allerdings eingestellt ist.

Verlauf und Zustand 
Die Strecke begann im Bahnhof Pyskowice und bildete bis Paczyna (km 4,723) das dritte Gleis zur Bahnstrecke Bytom–Wrocław, von dort führt sie weiterhin über den Bahnhof Toszek Północ (km 10,740), Beginn der Güterbahnstrecke Toszek–Rudziniec Gliwicki, den ehemaligen Bahnhof Czarków (km 22,210), von dem ein Verbindungsgleis in Richtung Tarnowskie Góry bestand und die ehemalige Abzweigstelle Krupski Młyn (km 24,650), an der eine Verbindungsstrecke aus Richtung Tarnowskie Góry auftraf, nach Lubliniec (km 40,416) an der Bahnstrecke Kalety–Wrocław und der Bahnstrecke Kielce–Fosowskie.

Die Strecke ist auf dem verbliebenen Abschnitt Paczyna–Lubliniec durchgängig zweigleisig und elektrifiziert. Das eine Streckengleis ist von Paczyna bis Toszek Północ mit sechzig, danach mit hundert, ab dem Kilometer 22,800 mit hundertzehn Kilometern pro Stunde, für Güterzüge mit sechzig, hundert bzw. achtzig, zu befahren, das andere bis zum Kilometer 22,800 nur mit sechzig, sonst gleich.

Geschichte 
Die Strecke wurde am 30. September 1952 von den Polnischen Staatseisenbahnen eröffnet. 1972 wurden das zweite Gleis und die Elektrifizierung (23. Mai) fertiggestellt, aber schon am 15. Oktober 1973 wurde der Personenverkehr eingestellt. Seit einigen Jahren verkehrt wieder etwas Fernverkehr auf der Strecke.

Literatur und Weblinks 
 Ryszard Stankiewicz und Marcin Stiasny: Atlas Linii Kolejowych Polski 2014. Eurosprinter, Rybnik 2014, ISBN 978-83-63652-12-8, S. G6
 Beschreibung auf atlaskolejowy.net (polnisch)
 Beschreibung auf bazakolejowa.pl (polnisch)

Einzelnachweis 

Bahnstrecke in der Woiwodschaft Schlesien